Makowiska ist der Name von mehreren Ortschaften in Polen:
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Makowiska (Solec Kujawski)
 Makowiska (Czernikowo)
 in der Woiwodschaft Lublin:
 Makowiska (Żółkiewka)
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Makowiska (Pajęczno)
 in der Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Makowiska (Nowy Żmigród)